Der Rajon Wowtschansk (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 (in seinen heutigen Grenzen seit 1966 bestehend) gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Charkiw im Osten der Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Tschuhujiw.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1889 km² und eine Bevölkerung von etwa 47.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Stadt Wowtschansk.

Geographie 
Der Rajon lag im Norden der Oblast Charkiw. Er grenzte im Norden auf einer Länge von 117,5 Kilometern an Russland (Oblast Belgorod, Rajon Wolokonowka und Rajon Schebekino), im Südosten an den Rajon Welykyj Burluk, im Süden an den Rajon Petschenihy, im Südwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Tschuhujiw sowie im Westen an den Rajon Charkiw.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließt in westlicher Richtung die Wowtscha (Вовча) sowie der zum Petschenihy-Stausee angestaute Siwerskyj Donez, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 100 und 200 Metern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtgemeinde, drei Siedlungsratsgemeinden sowie 23 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 3 Siedlungen städtischen Typs
 91 Dörfer

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Wowtschansk
Rajon Tschuhujiw
Aufgelöst 2020